John Dodson kan syfta på:

* John Dodson (1780–1858), engelsk domare
 John Dodson, 1:e baron Monk Bretton (1825–1897), engelsk politiker (son till domare Dodson)
 John Dodson, 2:e baron Monk Bretton (1869–1933), brittisk diplomat (son till förste baron Monk Bretton)
 John Dodson, 3:e baron Monk Bretton (född 1924), brittisk aristokrat och medlem av brittiska överhuset (son till andre baron Monk Bretton)
 John Dillingham Dodson (1879–1955), amerikansk psykolog. Tillsammans med Robert Yerkes den som författade: 
 Yerkes-Dodsons lag
 John Dodson (född 1984), amerikansk kampsportare

Se även 
 John Dodson Stiles (1822–1896), amerikansk politiker (D)